

Geografia 
 Francia
 Vendeuil – comune nella regione dell'Alta Francia
 Vendeuil-Caply – comune nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Magali Vendeuil – attrice francese